Стефан Стојановић може да се односи на:

 Стефан Стојановић (фудбалер, 1988)
 Стефан Стојановић (фудбалер, 1992)
 Стефан Стојановић (фудбалер, 1997)
 Стефан Стојановић (фудбалер, 2001)